Злыдино — деревня в Дмитриевском районе Курской области. Входит в состав Старогородского сельсовета.

Население —  человек ( год).

География 
Расположен по правом берегу р. Свапа, возле южной окраины села  Старый Город.

История 

Деревня вошла в состав муниципального образования согласно Закону Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Инфраструктура 
Социальные услуги жители деревни получают в селе Старый Город, административном центре сельсовета и в городе Дмитриев, центре района.

Транспорт 
Доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

В пешей доступности остановочный пункт 525 км.

Примечания 

Населённые пункты Дмитриевского района